Neomerinthe är ett släkte av fiskar. Neomerinthe ingår i familjen Scorpaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Neomerinthe